Le terme Fabula est un mot latin signifiant « récit fabuleux », et qui peut référer à :
 une association et un site Web consacrés à la littérature francophone
 une revue multilingue de folkloristique
 un terme de narratologie utilisé par les formalistes russes (en ) et renvoyant à l'ordre chronologique des événements d'un récit, par opposition à sujet (), la manière dont le récit est organisé.

Notes et références